Leon, Léon eller León kan syfta på:

 Kungariket León – ett kungarike runt 1000-talet i nordvästra delen i nuvarande Spanien
 Léon (film) – en fransk-amerikansk film från 1994
 Luis de León (1528–1591) – en spansk författare
 Léon (sångerska) (född 1994), en svensk sångare
 Leon (skådespelare) (född 1962), en amerikansk skådespelare
 Leon (Dead or Alive) – en karaktär i spelserien Dead or Alive
 Leon (atensk fältherre) - en atensk general under 400-talet f.Kr.
 Leon (Omnipollo Levon) – en ljus belgisk ale (öl-sort)

Geografi

Antarktis 

 Glaciar León, 
 Isla LLeón, spanskt namn på Lion Island, Västantarktis
 Pasaje León, spanskt namn på Lion Sound

Argentina 

 León, Argentina, mindre samhälle, Jujuy,

Frankrike 

 Léon, Landes, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Mexiko 

 León de los Aldama, ort, Guanajuato, 
 León (kommun), Guanajuato,

Nicaragua 

 León (departement) – ett departement i Nicaragua
 León, Nicaragua,

Se även
 León Viejo – ruinerna efter en stad och en av Spaniens första bosättningar i Nicaragua

Spanien 

 León (provins), Kastilien och Leon, 
 León, provinshuvudstad, Kastilien och Leon,

Se även
 Kastilien och Leon – en autonom region i Spanien

USA 

 Leon, Kansas, Butler County, 
 Leon, West Virginia, Mason County, 
 Leon, Iowa, Iowa, Decatur County, 
 Leon, New York – en ort i den amerikanska delstaten New York

Se även
 Leon County